Cattedrale di San Vladimiro, ad Astrachan'
 Cattedrale di San Vladimiro, a San Pietroburgo
 Cattedrale di San Vladimiro, a Kiev